Jabin steht für:

 eine Person aus dem Alten Testament der Bibel, siehe Jabin

Jabin ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Jabin (1828–1864), deutscher Landschaftsmaler
 Steffen Jabin (* 1982), deutscher Sommerbiathlet